Палашино — название населённых пунктов в России:

 Палашино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Палашино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.